Arold ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Arold (* 1974), deutscher Koch
 Marliese Arold (* 1958), deutsche Schriftstellerin